Gabriel Peña puede referirse a:

 Gabriel Peña, político español (1936-2002) cuyo nombre completo fue Gabriel Peña Aranda.
 Gabriel Peña, seudónimo utilizado para firmar algunos guiones cinematográficos por el director argentino Luis César Amadori.